Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute à Haverford du 24 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Karen Susman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Fred Stolle enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
17 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie

Navigation 

dames 1962
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1962
Tennis en juin 1962